Tim Gorschlüter (Hamm, 1983. augusztus 24. –) német labdarúgó, a negyedosztályú Sportfreunde Lotte hátvédje.

Jegyzetek

További információk 

1983-ban született személyek
Hammiak
Német labdarúgók
A Rot Weiss Ahlen labdarúgói
A Rot-Weiß Essen labdarúgói
A Sportfreunde Lotte labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek